Unterschönbach ist der Ortsname von

 Unterschönbach (Kühbach), Ortsteil des Marktes Kühbach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Unterschönbach (Landshut), Ortsteil der kreisfreien Stadt Landshut, Bayern
 Unterschönbach, deutscher Name des Ortsteils Dolní Luby der Stadt Luby, Tschechien

Siehe auch:
 Unterschömbach